Stanisław Walerjewicz Pochilko, ros. Станислав Валерьевич Похилько (ur. 14 czerwca 1975 w Niżnym Tagile) – rosyjski skoczek narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994.

W 1992 wystąpił w konkursie Pucharu Europy w St. Aegyd am Neuwalde, w którym zajął 33. miejsce. W 1993 uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów w Harrachovie, w których zajął 25. miejsce w konkursie indywidualnym i 14. w drużynowym. W tym samym roku startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, najwyższe miejsce zajmując w Oberwiesenthal, gdzie był szósty.

Na przełomie 1993 i 1994 wziął udział w 42. Turnieju Czterech Skoczni. Zakwalifikował się tylko do jednego konkursu – 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen zajął 48. miejsce.

W lutym 1994 wziął udział w igrzyskach w Lillehammer. W konkursach skoków zajął 44. miejsce na skoczni dużej, 41. na skoczni normalnej i 12. w rywalizacji drużynowej.

W 1997 wystąpił w kwalifikacjach do trzech konkursów Letniej Grand Prix, jednak ani razu nie awansował do konkursu głównego.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniej Grand Prix

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Urodzeni w 1975
Ludzie urodzeni w Niżnym Tagile